Герасимос Филакту (; 24 июля 1991, Никосия, Кипр) — кипрский футболист, полузащитник клуба «Эрмис» и сборной Кипра.

Биография

Клубная карьера 
Начинал профессиональную карьеру в составе клуба «Дигенис Акритас», с которым провёл два сезона во второй лиге Кипра, а после сезон в третьей лиге. В 2012 году подписал контракт с клубом высшей лиги «Алки». В его составе выступал на протяжении двух лет и провёл 36 матчей в высшей лиге. После расформирования команды, перешёл в другой клуб высшей лиги «Омония» (Никосия). Сезон 2017/18 отыграл в аренде за клуб «Пафос».

Карьера в сборной 
Впервые был вызван в сборную Кипра в ноябре 2017 года на товарищеские матчи со сборными Грузии и Армении. Дебютировал за сборную 10 ноября в матче против Грузии, в котором вышел на замену на 65-й минуте вместо Венсана Лабана.

Ссылки 
 
 

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Дигенис Акритас»
Игроки ФК «Алки»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Эрмис»